Il toponimo Masonde può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Masonde, comune del distretto di Luwingu
Masonde, comune del distretto di Mporokoso
Masonde, comune del distretto di Samfya